La Coupe du monde de rugby à XV 2031 aura lieu aux États-Unis .

Ce sera la douzième édition de cette compétition disputée tous les quatre ans depuis 1987 et la première sur le continent américain.

Préparation de l'événement 
Le , le comité directeur de World Rugby désigne les États-Unis en tant que pays hôte de l'édition 2031 de la Coupe du monde.

Notes et références

Liens externes 

 

2031
2031
Championnat du monde aux États-Unis
Compétition de rugby à XV aux États-Unis